Szósty multipleks naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce (MUX 6) – jeden z multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej nadawanej na terenie Polski. Oficjalny start nastąpił 1 lutego 2023 roku. W skład multipleksu wchodzą wyłącznie kanały nadawcy publicznego – Telewizji Polskiej S.A., który dysponuje samodzielnie również MUX 3. Multipleks nadaje programy w standardzie DVB-T2/HEVC w rozdzielczości HD i okazjonalnie w 4K.

Historia 
W związku ze zwolnieniem pasma 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej w standardzie 5G oraz zmianę standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T na DVB-T2 zaplanowano uruchomienie dwóch dodatkowych multipleksów telewizyjnych – piątego i szóstego. W 2021 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o przydzieleniu jednego z nich telewizji publicznej, aby wszystkie jej kanały były dostępne bez opłat. 3 września 2020 roku ruszyła emisja testowa w standardzie DVB-T2/HEVC w Katowicach i Krakowie na częstotliwościach piątego multipleksu. 18 listopada 2020 roku uruchomiono nadajniki w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie. 1 maja 2021 roku multipleks objął zasięgiem 90% mieszkańców kraju. 

Od 28 marca 2022 do 27 czerwca 2022 roku, wraz z kolejnymi etapami przełączenia naziemnej telewizji cyfrowej na nowy standard DVB-T2/HEVC, przeniesiono emisję testowego multipleksu z częstotliwości MUX 5 do MUX 6. 21 września 2022 roku prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacek Oko podpisał decyzję rezerwacyjną o przyznaniu MUX 6 Telewizji Polskiej. Podczas stałej emisji MUX 6 Telewizja Polska będzie tam mogła nadawać nie więcej niż osiem programów.

31 stycznia 2023 roku Telewizja Polska podpisała czteroletnią umowę ze spółką Emitel, operatorem technicznym naziemnej infrastruktury nadawczej, na usługę transmisji sygnału szóstego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej. 1 lutego 2023 roku MUX 6 zastąpił działający do tej pory multipleks testowy TVP. Uruchomiono także emisję z 13 nowych nadajników, dzięki czemu łączny zasięg MUX 6 obejmuje 96% populacji kraju. Pomimo warunków decyzji rezerwacyjnej TVP od lutego 2023 roku emituje 9 kanałów telewizyjnych.

Skład multipleksu 
Stan na 1 lutego 2023 roku.

Zmiany w składzie multipleksu

VI multipleks telewizyjny od 3 września 2020

VI multipleks telewizyjny od 19 listopada 2020

VI multipleks telewizyjny od 8 marca 2021

VI multipleks telewizyjny od 9 czerwca 2021

VI multipleks telewizyjny od 11 sierpnia 2021

VI multipleks telewizyjny od 10 listopada 2021

VI multipleks telewizyjny od 1 lutego 2022

VI multipleks telewizyjny od 15 lutego 2022

VI multipleks telewizyjny od 23 lutego 2022

VI multipleks telewizyjny od 25 lipca 2022

VI multipleks telewizyjny od 20 września 2022

VI multipleks telewizyjny od 3 października 2022

VI multipleks telewizyjny od 24 października 2022

VI multipleks telewizyjny od 18 listopada 2022

VI multipleks telewizyjny od 3 stycznia 2023

VI multipleks telewizyjny od 20 stycznia 2023

VI multipleks telewizyjny od 24 stycznia 2023

VI multipleks telewizyjny od 1 lutego 2023

Nadajniki multipleksu 

Opracowano na podstawie materiałów źródłowych.

Przypisy

Uwagi 

Multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce
TVP